East River – cieśnina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork;
 East River – dawna nazwa rzeki East River of Pictou w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou.